Fernbach, német családnév
 Babapuszta, Zombor község településének második világháború alatti neve